Под сенью миндальных деревьев () — мексикансий мелодраматический телесериал с элементами драмы 1961 года производства Telesistema Mexicano.

Синопсис 
Сюжет телесериала крутится вокруг отношений героев Сильвии Дербес и Гильермо Ореа.

Создатели телесериала

В ролях 
 Сильвия Дербес
 Гильермо Ореа
 Хосе Бавьера
 Нора Верьян

См. также 
 Информация в англоязычной Википедии .
 Информация в испаноязычной Википедии .
 Информация в португальской Википедии .

Ссылки 
 Краткая информация.

Телесериалы Мексики 1961 года
Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Telesistema Mexicano
Теленовеллы Мексики